Morsang ist der Name zweier französischer Gemeinden im Département Essonne:

Morsang-sur-Orge
Morsang-sur-Seine

Siehe auch:
Morsan, Gemeinde im Département Eure